Železnogorsk (Krasnojarski kraj, Rusija), grad u Krasnojarskom kraju, u Rusiji
 Železnogorsk (Kurska oblast, Rusija), grad u Kurskoj oblasti, u Rusiji
 Železnogorsk-Ilimsky, grad u Irkutskoj oblasti, u Rusiji